Монжеро́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 19 км на південний схід від Парижа, 10 км на північ від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалось 9566 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 24188 осіб, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 
 Офіційний сайт. 
 Монжерон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Монжерон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ессонн